Oberliga 1980/81 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1980/81
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1980/81
 Fußball-Oberliga 1980/81
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1980/81
 Fußball-Oberliga Berlin 1980/81
 Fußball-Oberliga Hessen 1980/81
 Fußball-Oberliga Nord 1980/81
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1980/81
 Fußball-Oberliga Südwest 1980/81
 Fußball-Oberliga Westfalen 1980/81 
 DDR-Oberliga 1980/81 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1980/81
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1980/81
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1980/81